Die Carol Weymuller Open 2000 fanden vom 18. bis 22. Oktober 2000 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 36.000 US-Dollar.
 
Die an Position zwei gesetzte Leilani Joyce erreichte das Finale, in dem sie auf die an Position vier gesetzte Linda Charman traf. Joyce gewann die Partie mit 9:5, 9:2 und 9:1.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2000
WSA World Tour 2000/01
Sportveranstaltung in Brooklyn